Ahrbrücke steht für folgende Ahrquerungen;
Ahrbrücke (Antweiler)
Ahrbrücke (Dernau)
Ahrbrücke (Kripp)
Ahrbrücke (Rech), „Nepomukbrücke“
Siehe auch
Ahrbrück
Ahrtalbrücke